Il grande agguato (Der Rebell) – film del 1932 diretto da Curtis Bernhardt, Edwin H. Knopf e Luis Trenker
Il grande agguato (Brimstone) – film del 1949 diretto da Joseph Kane